Salvatore Pappalardo (1918-2006) –  cardinale italiano, arcivescovo di Palermo
Salvatore Pappalardo (n. 1945) – arcivescovo italiano, arcivescovo di Siracusa
Salvatore Pappalardo (1817-1884) – compositore italiano